Карабула́т (; до 2016 года — Ле́нинское) — село в Скадовском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 165 человек. Почтовый индекс — 75711. Телефонный код — 5537. Код КОАТУУ — 6524781503.

История 
В 1946 году указом ПВС УССР село Лениндорф переименовано в Ленинское.

Местный совет 
75710, Херсонская обл., Скадовский р-н, с. Михайловка, ул. Ленина, 66

Примечания

Ссылки 
 Карабулат на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Скадовского района
Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Появились в 1924 году на Украине
XX век в Херсонской области